

Persone
 Ange-Mathieu Bonelli – politico e militare italiano naturalizzato francese
 Angelo Bonelli – uomo politico italiano
 Angelo Bonelli – ex calciatore italiano
 Camilo Antonio Bonelli – ex calciatore argentino
 Carlo Bonelli – cardinale italiano
 Cesare Bonelli – politico italiano
 Costantino Bonelli – vescovo cattolico sammarinese
 Elena Bonelli – attrice e cantante italiana
 Ettore Bonelli – violinista e compositore italiano
 Fausto Bonelli – ex calciatore italiano
 Francesco Bonelli – attore, sceneggiatore e regista italiano
 Francesco Bonelli – capitano reggente sammarinese
 Franco Andrea Bonelli– naturalista italiano
 Giacomo Bonelli – religioso italiano calvinista
 Gian Luigi Bonelli – scrittore ed editore di fumetti italiano
 Livio Bonelli – generale italiano
 Massimo Bonelli – musicista, produttore discografico ed editore italiano
 Michele Bonelli – cardinale italiano
 Pietro Bonelli – ex calciatore italiano
 Pier Francesco Bonelli – capitano reggente sammarinese
 Raphael M. Bonelli – psicologo austriaco
 Renato Bonelli – architetto italiano
 Ricardo Bonelli – ex calciatore argentino
 Rosanna Bonelli – ex fantina italiana
 Sergio Bonelli – scrittore ed editore di fumetti italiano, figlio di Gian Luigi
 Tea Bonelli (vero nome Aristea Bertasi) – editrice e disegnatrice italiana

Zoologia
 Aquila del Bonelli
 Usignolo del Bonelli
 Padogobius bonelli (Ghiozzo padano) – pesce d'acqua dolce

Altro
 Bonelli – cognome italiano
 Bonelli – nobile famiglia romana
 Bivacco Bonelli – bivacco di Acceglio, nelle Alpi Cozie
 Sergio Bonelli Editore – casa editrice di fumetti italiana
 Stazione di Villa Bonelli – stazione ferroviaria di Roma
 Villa Bonelli – villa di Barletta
 Villa Bonelli – villa di Roma

Pagine correlate
Bonello
Luigi Bonelli